Nova Hrvatska – hrvatski emigrantski list iz Londona, 
 Nova Hrvatska (Australija) – jedini australsko-hrvatski nezavisni tjednik, 
 Nova Hrvatska - hrvatska politička stranka
 Nova Hrvatska (Puljiz) – časopis urednika Luke Puljiza, Zagreb, 1941.
 Nova Hrvatska (Jurić) – časopis urednika Slavoljuba Jurića, izlazio studenoga 1938. – listopada 1939. u Zagrebu.
 Nova Hrvatska (dnevni list, Zagreb, 1941.) – dnevnik koji je izlazio od 12. studenoga 1941. do 6. svibnja 1945. u Zagrebu, glavni i odgovorni urednik je bio Vilim Peroš,